Stambach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Stambach, Katastralgemeinde von Grafendorf bei Hartberg, Steiermark, Österreich
 Stambach (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Stambach (Contwig), Ortsteil der Ortsgemeinde Contwig, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz 
 Stambach (Haegen), Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Haegen, Département Bas-Rhin (dt. Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich

Gewässer:
 Stambach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Rieschweiler, Ortsgemeinde Contwig, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Stambach ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Stambach-Terrenoir (* 1980), französische Politikerin 

Siehe auch:
 Stammbach